Bundestagswahlkreis 165 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Zwickau (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Erzgebirgskreis I (2009)
 Bundestagswahlkreis Chemnitzer Land – Stollberg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Esslingen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Stuttgart II (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Ludwigsburg (1949 bis 1961)